RJBB est un code, qui signifie :
 aéroport international du Kansai, aéroport d'Ōsaka (Japon), selon le code OACI des aéroports

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports